W Polsce
 Lubienia – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Popielów
 Lubienia – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody
 Lubienia – dawny gmina
 Lubienia – gromada
 Lubienia – przystanek kolejowy
 Lubienia – struga, prawy dopływ Sanu (w górnym biegu Milunia)
 Lubienia – struga, lewy dopływ Tanwi
 Lubienia – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich